Bataille de Ramadi peut faire référence à plusieurs combats :
 Les batailles de Ramadi qui opposent entre juillet et  les troupes britanniques à l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale.
 La  qui oppose en  les troupes américaines à la guérilla irakienne lors de la Guerre d'Irak.
 La bataille de Ramadi livrée pendant la guerre d'Irak de juin à  pour le contrôle de la capitale de la province d'Al-Anbar dans l'ouest de l'Irak.
 La bataille de Ramadi pendant la bataille d'al-Anbar, lors de la guerre d'Irak. Après un an et demi de combats, la ville de Ramadi est prise par l'État islamique et les rebelles sunnites.
 La bataille de Ramadi, ou reconquête de Ramadi, en .